Шко́ла № 121:

 Школа № 121 (Одесса)
 Школа № 121 (Челябинск)